Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
 Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu